Найт () — англійське прізвище, утворене або від knight («лицар») або від night («ніч»).

Прізвище 
 Бернард Найт — британський судмедексперт і письменник.
 Бревін Найт — американський баскетболіст, захисник
 Брендон Найт — американський баскетболіст, захисник
 Б'янка Найт — американська легкоатлетка
 Деніел Ріджвей Найт (1839—1924) — американський художник
 Джулі Найт — американська порноактриса
 Зат Найт — англійський футболіст
 Кендіс Найт — американська співачка й музикантка
 Розалінд Найт — британська акторка
 Спенсер Найт — американський хокеїст
 Тед Найт — американський актор
 Тревіс Найт — американський баскетболіст, центровий
 Френк Найт — американський економіст
 Ширлі Найт — американська акторка

Інше 
 29391 Найт — астероїд.

Англійські прізвища